Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) to nieformalna nazwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunication Standard)
 European Treaty Series
 Bierne palenie tytoniu (ang. environmental tobacco smoke)
 System handlu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej (ang. EU Emission Trading Scheme)
 Euro Truck Simulator